Jako aditiva (jednotné číslo aditivum) se označují látky, které se přidávají do jiných látek či směsí s cílem upravit (vylepšit) jejich vlastnosti. Mezi nejčastější aditiva patří například:

 potravinářská aditiva (přídatné látky)
 aditiva do paliv
 aditiva do maziv
 aditiva do nátěrových hmot